Koningin Beatrix steht für

 Königin Beatrix (niederländisch), frühere Königin der Niederlande, siehe Beatrix (Niederlande)
 Fähre der Reederei Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, siehe Koningin Beatrix (Schiff)
 früherer Name einer Fähre der Stoomvaart Maatschappij Zeeland, siehe GNV Blu